X-серия Nokia — это серия мобильных телефонов от Nokia Corporation, предназначенных для молодой аудитории. Мобильные телефоны X-серии более всего сосредоточены на музыке и развлечениях. Эта серия телефонов стала преемником бренда, самая хорошая их серия — XpressMusic.

Nokia X1 
 Nokia X1-00 — моноблок
 Nokia X1-01 — моноблок, Dual-SIM

Nokia X2 
 Nokia X2-00 -моноблок

 Nokia X2-01 — моноблок, QWERTY-клавиатура
 Nokia X2-02 — моноблок, Dual-SIM
 Nokia X2-05 — моноблок

Nokia X3 
 Nokia X3 — слайдер
 Nokia X3-02 Touch and Type — моноблок, сенсорный (+ клавиатура)

Nokia X5 
 Nokia X5-00 — моноблок
 Nokia X5-01 — квадратный слайдер, OC Symbian 9.3

Nokia X6 
 Nokia X6 — сенсорный, емкостный OC Symbian 9.4

Nokia X7 
 Nokia X7 — сенсорный, емкостный, OC Symbian Anna

Примечания